Sebiș ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Sebiș, Stadt im Kreis Arad
 Sebiș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Sebiș (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud